Pegomya är ett släkte av tvåvingar. Pegomya ingår i familjen blomsterflugor.

Dottertaxa till Pegomya, i alfabetisk ordning 

 Pegomya acisophalla
 Pegomya acklandi
 Pegomya acutangulata
 Pegomya affinis
 Pegomya agarici
 Pegomya agilis
 Pegomya aksayensis
 Pegomya aldrichi
 Pegomya alpigena
 Pegomya alticola
 Pegomya amargosana
 Pegomya amorgosana
 Pegomya angusticera
 Pegomya angustiventris
 Pegomya aninotata
 Pegomya aniseta
 Pegomya argacra
 Pegomya argyrocephala
 Pegomya atlanis
 Pegomya atricauda
 Pegomya atricolor
 Pegomya atriplicia
 Pegomya atriplicis
 Pegomya auctus
 Pegomya aurapicalis
 Pegomya auricolor
 Pegomya aurivillosa
 Pegomya avida
 Pegomya avirostrata
 Pegomya basichaeta
 Pegomya basilaris
 Pegomya bella
 Pegomya betae
 Pegomya bicolor
 Pegomya bifurcata
 Pegomya bina
 Pegomya boletina
 Pegomya bruchi
 Pegomya brunea
 Pegomya brunicornis
 Pegomya brunicosa
 Pegomya brunnescens
 Pegomya caesia
 Pegomya calceata
 Pegomya calyptrata
 Pegomya canariensis
 Pegomya carduorum
 Pegomya carrerai
 Pegomya cedrica
 Pegomya centaureae
 Pegomya cerasi
 Pegomya ceratostylata
 Pegomya chaetostigmata
 Pegomya chinensis
 Pegomya cinctinervis
 Pegomya circumpolaris
 Pegomya clavellata
 Pegomya cognata
 Pegomya collomiae
 Pegomya compressa
 Pegomya conformis
 Pegomya constricta
 Pegomya convergens
 Pegomya crassicauda
 Pegomya crassiforceps
 Pegomya cricophalla
 Pegomya crinilamella
 Pegomya crinisternita
 Pegomya cunicularia
 Pegomya curviphallis
 Pegomya cyclicans
 Pegomya cygnicollina
 Pegomya defecta
 Pegomya dentella
 Pegomya depressiventris
 Pegomya deprimata
 Pegomya devia
 Pegomya dichaetomyiola
 Pegomya dictenata
 Pegomya diplothrixa
 Pegomya dissidens
 Pegomya disticha
 Pegomya dolosa
 Pegomya dorsimaculata
 Pegomya dulcamarae
 Pegomya duplicoides
 Pegomya elongata
 Pegomya emeinigra
 Pegomya exilis
 Pegomya falciforcipis
 Pegomya figulina
 Pegomya flava
 Pegomya flaviantennata
 Pegomya flavifrons
 Pegomya flavipes
 Pegomya flaviprecoxa
 Pegomya flaviventris
 Pegomya flavoscutellata
 Pegomya fodiens
 Pegomya folifera
 Pegomya fulgens
 Pegomya fumipennis
 Pegomya furva
 Pegomya fuscinata
 Pegomya geniculata
 Pegomya gilvoides
 Pegomya glabra
 Pegomya glabroides
 Pegomya gouraldi
 Pegomya grahami
 Pegomya granadensis
 Pegomya guizhouensis
 Pegomya haemorrhoum
 Pegomya hamatacrophalla
 Pegomya hamtacrophalla
 Pegomya hernandezi
 Pegomya heteroparamera
 Pegomya himalaica
 Pegomya hiroshii
 Pegomya hirticauda
 Pegomya holmgreni
 Pegomya holosteae
 Pegomya huanglongensis
 Pegomya humeralis
 Pegomya hybernae
 Pegomya hyoscyami
 Pegomya hyperparasitica
 Pegomya icterica
 Pegomya incisiva
 Pegomya incrassata
 Pegomya indicta
 Pegomya intermedia
 Pegomya interruptella
 Pegomya japonica
 Pegomya jynx
 Pegomya kali
 Pegomya kiangsuensis
 Pegomya kodiakana
 Pegomya kuankuoshuiensis
 Pegomya kumari
 Pegomya kusigematii
 Pegomya lageniforceps
 Pegomya laminata
 Pegomya laterisetata
 Pegomya lateropunctata
 Pegomya laticornis
 Pegomya latifrons
 Pegomya lhasaensis
 Pegomya longiseta
 Pegomya longshanensis
 Pegomya lucidae
 Pegomya lurida
 Pegomya luteapiculis
 Pegomya lycii
 Pegomya lyneborgi
 Pegomya lyrura
 Pegomya macalpinei
 Pegomya macra
 Pegomya macrophtalma
 Pegomya macrophthalma
 Pegomya maculata
 Pegomya magdalenensis
 Pegomya magnicercalis
 Pegomya mallochi
 Pegomya manicata
 Pegomya maniceiformis
 Pegomya mediarmata
 Pegomya medogensis
 Pegomya melatrochanter
 Pegomya meridiana
 Pegomya minuta
 Pegomya minutisetaria
 Pegomya mirabifurca
 Pegomya moehringiae
 Pegomya myoidae
 Pegomya nagendrai
 Pegomya neomexicana
 Pegomya neopalposa
 Pegomya nervicincta
 Pegomya nigra
 Pegomya nigracaerulea
 Pegomya nigricrus
 Pegomya nigrifemur
 Pegomya nigrifrons
 Pegomya nigrispiraculi
 Pegomya nigrisquama
 Pegomya notabilis
 Pegomya nudiapicalis
 Pegomya oligochaita
 Pegomya orientis
 Pegomya pachura
 Pegomya palaestinensis
 Pegomya pallidoscutellata
 Pegomya paratunicata
 Pegomya petasitae
 Pegomya phyllioidea
 Pegomya phyllostachys
 Pegomya pliciforceps
 Pegomya plumosula
 Pegomya poeciloptera
 Pegomya polygoni
 Pegomya pompalis
 Pegomya pribilofensis
 Pegomya prisca
 Pegomya prominens
 Pegomya provecta
 Pegomya pseudobicolor
 Pegomya pulchripes
 Pegomya quadralis
 Pegomya quadripuncta
 Pegomya quadrivittata
 Pegomya quadrivittoides
 Pegomya ramularis
 Pegomya rarifemoriseta
 Pegomya remissa
 Pegomya revolutiloba
 Pegomya rimans
 Pegomya robusta
 Pegomya rubivora
 Pegomya rubrivaria
 Pegomya rufescens
 Pegomya ruficauda
 Pegomya ruficeps
 Pegomya rufina
 Pegomya rugulosa
 Pegomya rumicifoliae
 Pegomya rutila
 Pegomya sagehenensis
 Pegomya saximontana
 Pegomya scapularis
 Pegomya scutellaris
 Pegomya seitenstettensis
 Pegomya semicircula
 Pegomya setaria
 Pegomya setibasis
 Pegomya setifemur
 Pegomya sexpunctata
 Pegomya sharmai
 Pegomya silacea
 Pegomya silvicola
 Pegomya simplex
 Pegomya simpliciforceps
 Pegomya sinosetaria
 Pegomya sitiens
 Pegomya skulei
 Pegomya sobria
 Pegomya sociella
 Pegomya solennis
 Pegomya sombrina
 Pegomya spatulans
 Pegomya spinaciae
 Pegomya spinisoides
 Pegomya spinulosa
 Pegomya spiraculata
 Pegomya stagnalis
 Pegomya steini
 Pegomya striata
 Pegomya suaedae
 Pegomya subapicalis
 Pegomya sublurida
 Pegomya subnigra
 Pegomya syabrui
 Pegomya tabida
 Pegomya taiwanensis
 Pegomya tarsadisca
 Pegomya temperata
 Pegomya tenera
 Pegomya tenuiramula
 Pegomya terebrans
 Pegomya terminalis
 Pegomya testacea
 Pegomya thapai
 Pegomya tinctisquama
 Pegomya transcaspica
 Pegomya transgressa
 Pegomya transversa
 Pegomya tridens
 Pegomya trifumosa
 Pegomya tuberculata
 Pegomya ulmaria
 Pegomya umbripennis
 Pegomya unicolor
 Pegomya unilongiseta
 Pegomya unimediseta
 Pegomya utahensis
 Pegomya valgenovensis
 Pegomya vanduzeei
 Pegomya variegata
 Pegomya varipes
 Pegomya ventralis
 Pegomya vera
 Pegomya versicolor
 Pegomya verticala
 Pegomya vicaria
 Pegomya winthemi
 Pegomya vittigera
 Pegomya vittithorax
 Pegomya wygodzinskyi
 Pegomya yunnanensis
 Pegomya yushuensis
 Pegomya zonata

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomsterflugor
Pegomya